Krásné può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Krásné, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Krásné, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Krásné Údolí, città del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione